Vasmer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Vasmer (um 1365–1430), Ratsherr und Bürgermeister von Bremen
 Max Vasmer (1886–1962), deutscher Slawist
 Richard Vasmer (1888–1938), russischer Orientalist und Numismatiker

Siehe auch:
 Fassmer
 Wasmer